Анакопи́я:
 Анакопи́я — древняя столица княжества Абазгия и (до 806) Абхазского царства. Развалины города находятся на Анакопийской горе в Новом Афоне в Абхазии. В византийских источниках известна также как Трахея. Современное название города — Но́вый Афо́н.
 Анакопи́йская кре́пость — укрепления древней Анакопии, иногда называются просто Анакопией
 Анакопи́йская гора́ — гора в Новом Афоне, на которой расположена Анакопийская крепость